Senyera (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Senyera (vlag), het algemene woord voor vlag in het Catalaans, sedert het begin van 20ste eeuw gebruikt als benaming voor de vlag van Catalonië